Hosta – Comune francese dell'Aquitania
Hosta – Cittadina russa parte del comune di Soči
Hosta – Genere botanico di piante della famiglia delle agavaceae